Карл Цукмайер () е немски писател, автор на пиеси, романи, разкази, есета, стихотворения и автобиография.

Биография 
Карл Цукмайер е роден през 1896 г. в лозарската общност Накенхайм недалеч от Майнц.

Попрището му на драматург се утвърждава през 1925 г. във Ваймарската република с комедията „Веселото лозе“ („Der fröhliche Weinberg“). Голямата му лтературна слава идва през 1931 г. с драмата „Капитанът от Кьопеник“ („Der Hauptmann von Köpenick“).

След 1933 г. Цукмайер е в политическа опозиция срещу националсоциалистите и през 1938 г. бяга от Германия в Швейцария, а година по-късно – в Съединените щати.

През 1946 г. се връща в Европа като американски гражданин. Неговата драма „Генералът на дявола“ („Des Teufels General“), поставена в Цюрих същата година, става най-големият му успех в следвоенния период.

През 1957 г. Цукмайер се установява в Швейцария, където умира през 1977 г.

Библиография

Пиеси 
 Kreuzweg. Drama, 1921
 Der Eunuch, 1922
 Kiktahan, oder Die Hinterwäldler. Ein Stück aus dem fernen Westen in drei Akten (Pankraz erwacht oder Die Hinterwäldler), 1925
 Der fröhliche Weinberg. Lustspiel in drei Akten, 1925
 Schinderhannes. Schauspiel in vier Akten, 1927
 Der blaue Engel, Drehbuch, 1929
 Katharina Knie. Ein Seiltänzerstück in vier Akten, 1927
 Kakadu-Kakada. Ein Kinderstück, 1929
 Der Hauptmann von Köpenick. Ein deutsches Märchen in drei Akten, 1931
 Der Schelm von Bergen. Schauspiel in einem Vorspiel und drei Akten, 1934
 Rembrandt, Drehbuch, 1936
 Bellman. Schauspiel in drei Akten, 1938
 Des Teufels General. Drama in drei Akten, 1945
 Barbara Blomberg. Ein Stück in drei Akten, 1949
 Der Gesang im Feuerofen. Drama in drei Akten, 1950
 Herbert Engelmann, 1952
 Das kalte Licht. Drama in drei Akten (14 Bildern), 1955
 Die Uhr schlägt eins. Ein historisches Drama aus der Gegenwart, 1961
 Kranichtanz. Ein Akt, 1961
 Das Leben des Horace A. W. Tabor. Ein Stück aus den Tagen der letzten Könige, 1962–64
 Der Rattenfänger. Eine Fabel, 1975

Поезия 
 Der Baum. Gedichte, 1926
 Abschied und Wiederkehr, Gedichte 1917–1976, 1977

Проза 
 Sitting Bull, Erzählung, 1925
 Ein Bauer aus dem Taunus und andere Geschichten, 1927
 Eine Weihnachtsgeschichte, 1931
 Die Affenhochzeit. Novelle, 1932
 Eine Liebesgeschichte, Erzählung, 1934
 Salwáre oder Die Magdalena von Bozen. Roman, 1934, 1936
 Ein Sommer in Österreich. Erzählung, 1937
 Pro Domo. Autobiographischer Bericht, 1938
 Herr über Leben und Tod. Roman, 1938
Господар над живота и смъртта, изд.: М. Г. Смрикаров, София (1947), прев. Анастас Самоковлиев
 Second Wind, Autobiographie, 1940, 1941
 Der Seelenbräu. Erzählung, 1945
 Engele von Loewen. Erzählungen, 1955
 Die Fastnachtsbeichte, Erzählung, 1959
 Geschichten aus vierzig Jahren, 1962
 Als wär's ein Stück von mir. Horen der Freundschaft, Autobiographie, 1966
 Auf einem Weg im Frühling. Wiedersehen mit einer Stadt. Aus dem Stegreif erzählt. Erzählung, 1970
 Henndorfer Pastorale, 1970
 Vermonter Roman, Aus dem Nachlass, 1996

Есета и речи 
 Gerhart Hauptmann. Rede zu seinem siebzigsten Geburtstag, 1932
 Pro Domo, Essay, 1938
 Carlo Mierendorff. Porträt eines deutschen Sozialisten, Gedächtnisrede, 1944, 1947
 Die Brüder Grimm. Ein deutscher Beitrag zur Humanität, Essay, 1948
 Die langen Wege. Ein Stück Rechenschaft, Rede, 1952
 Fünfzig Jahre Düsseldorfer Schauspielhaus 1905–1955, 1955
 Ein Blick auf den Rhein, Rede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Bonn am 10. Mai 1957
 Ein Weg zu Schiller. Eine Rede, 1959
 Das Ziel ist Klasse. Humanistisches Gymnasium in Anekdote und Reflexion, Festrede zum vierhundertjährigen Bestehen des Humanistischen Gymnasiums in Mainz am 27. Mai 1962
 Ein voller Erdentag. Zu Gerhart Hauptmanns hundertstem Geburtstag, Festrede, 1962
 Für Gertrud von Le Fort. 11. Oktober 1966, 1966
 Scholar zwischen gestern und morgen, Vortrag in der Universität Heidelberg anlässlich der Ernennung zum Ehrenbürger am 23. November 1967
 Memento zum zwanzigsten Juli, 1969
 Über die musische Bestimmung des Menschen, Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 1970
 Aufruf zum Leben. Porträts und Zeugnisse aus bewegten Zeiten, 1976

Издания 
 Gesammelte Werke in vier Einzelbänden: Die Deutschen Dramen / Gedichte 1916–1948 / Komödie und Volksstück / Die Erzählungen. 1947–1952
 Gesammelte Werke in vier Bänden, 1960
 Zehnbändige Taschenbuchausgabe Gesammelter Werke, 1976
 Gesammelte Werke in Einzelbänden, 1995–1997.

Награди и отличия 

 1915: „Железен кръст“ втора степен
 1916: „Железен кръст“ първа
 1917: Hessische Tapferkeitsmedaille
 1917: Orden vom Zähringer Löwen
 1925: „Награда Клайст“
 1929: „Награда Георг Бюхнер“
 1952: „Награда Гьоте“ на град Франкфурт на Майн
 1952: Почетен гражданин на родния му град Накенхайм
 1953: Ehrenmedaille der Stadt Göttingen
 1955: „Голям федерален орден за заслуги със звезда“
 1955: Deutscher Weinkulturpreis
 1957: Почетен гражданин на Бонския университет
 1960: „Голяма австрийска държавна награда за литература“
 1961: Почетен гражданин на Заас Фее
 1962: Почетен гражданин на град Майнц
 1967: Почетен доктор на Хайделбергския университет
 1967: „Pour le Mérite за наука и изкуство“
 1968: Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst
 1971: Ehrenring der Stadt Wien
 1972: „Награда Хайнрих Хайне“ на град Дюселдорф
 1975: Ring des Landes Salzburg

Източници

Външни препратки 

 Цветът на германския театър (Карл Цукмайер), В: Бисерка Рачева, „Литературни пространства“, LiterNet, 2007
  Биографични данни за Карл Цукмайер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Карл Цукмайер в Немската национална библиотека
  Литература от и за Карл Цукмайер в Немската дигитална библиотека
  Карл Цукмайер в Швейцарската национална библиотека
  Карл Цукмайер в библиотеката на FU-Berlin
  Карл Цукмайер в LeMO
  Карл Цукмайер в Die LYRIKwelt
  Карл Цукмайер в Personensuche
  

Германски писатели
Германски драматурзи
Германски поети
Германски романисти
Германски автори на разкази
Германски есеисти
Германски автобиографи
Носители на литературни награди на Германия
Носители на наградата „Георг Бюхнер“
Носители на награда Клайст
Носители на награда „Гьоте“, Франкфурт на Майн
Носители на „Федерален орден за заслуги“
Носители на орден Pour le Mérite
Носители на литературни награди на Австрия
Носители на Голяма австрийска държавна награда за литература
Почетни граждани в Германия
Почетни граждани в Швейцария
Доктор хонорис кауза
Бонски университет
Хайделбергски университет
Починали в Швейцария
Германски сценаристи